Mark Yee ist der Name folgender Personen:

*Mark Yee (Basketballspieler) (* 1982), philippinischer Basketballspieler
Mark Yee (Cellist) (* 1987), koreanisch-amerikanischer Cellist